ANRE este un acronim care se poate referi la:

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, autoritate din România
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, autoritate din Republica Moldova